Фред Кавлі (1927—2013) - норвезький підприємець.
 Премія Кавлі — наукова премія.
 Інститут системної нейронауки ім. Кавлі та центр біології пам'яті